T9 oder T 9 steht für:
 Text on 9 keys, eine vereinfachte Eingabe von SMS bei Handys
 Bosnien und Herzegowina (Luftfahrzeug-Kennung) 
 TU9, gelegentlich benutzte Abkürzung für den Verband der führenden 9 technischen Universitäten in Deutschland
 T9 (Band), eine Rockband aus Peking
 Preußische T 9, Dampflokomotive der Preußischen Staatseisenbahn
 Württembergische T 9, Dampflokomotive der Württembergischen Staatseisenbahn
 Elsaß-Lothringische T 9, Dampflokomotive der Elsaß-Lothringischen Staatseisenbahn
 JAC T9, chinesischer Pick-up
 Spektralklasse für Himmelskörpern, siehe Brauner Zwerg
 standardisierter Durchmesser bei Leuchtstoffröhren, siehe Leuchtstofflampe #Standardisierte Baugrößen
 zweithöchste Intensitätskategorie von Tornados auf der TORRO-Skala
 Transcarga International Airways (IATA-Code), venezolanische Frachtfluggesellschaft

T-9 steht für:
 Sojus T-9, Missionsbezeichnung für einen sowjetischen Raumflug

T9